Le Sungri-58KA est un camion produit par Sungri Motor Plant depuis 1992, basé sur le même châssis que le Sungri-58, une copie du GAZ-51. 19 000 véhicules ont été vendus. Une version plus résistante, le Sungri-5000, est produit depuis 2003.

En 2015, le Sungri-90 lui succède mais l'ancien camion n'a pas été abandonné. Le véhicule est exporté vers la Chine en nombre limité. À l'origine, le camion était censé être basé sur le ZIL-130 avec un châssis en KrAZ mais ces développements ont été annulés.

Versions 
 Sungri-58KA: version normale produite depuis 1992 ().
 Sungri-MM-R: version sans portes et capot ( depuis 1995).

Références

Liens externes 
 Sungri Trucks
 Sungri-58KA truck photos

Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Automobile des années 2020